Улдис Пуцитис (; 15 апреля 1937 — 14 декабря 2000) — советский и латвийский актёр театра и кино. Заслуженный артист Латвийской ССР (1983).

Биография 
Родился 15 апреля 1937 года в Ранкской волости Цесисского уезда Латвии.

Окончил актёрское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1960). После учёбы работал в Лиепайском драматическом театре (1960—1962). В 1962—1964 и 1973—1988 актёр Молодёжного театра (Рижского ТЮЗа им. Ленинского комсомола). В 1964—1973 и с 1988 на сцене театра Дайлес (Художественного театра им. Я. Райниса).

Отображал в ролях образ романтического героя, таков в его исполнении Лачплесис из пьесы Райниса «Огонь и ночь». Играл в классических пьесах: Генрика Ибсена («Пер Гюнт») и А. П. Чехова («Иванов»). Всесоюзную известность приобрёл после роли Эдгара в фильме режиссёра Леонида Лейманиса «Эдгар и Кристина» по произведениям Рудольфа Блауманиса.

Умер в Риге, похоронен на Лесном кладбище.

Фильмография 

 1958 — Чужая в посёлке — рыбак
 1963 — Домик в дюнах — эпизод
 1963 — Укротители велосипедов — милиционер
 1964 — До осени далеко — Робис
 1965 — «Тобаго» меняет курс — Галениекс
 1965 — Заговор послов — Хикс
 1966 — Эдгар и Кристина — Эдгар
 1967 — Дышите глубже — Цезарь Калниньш
 1967 — Часы капитана Энрико — профессор
 1967 — Я всё помню, Ричард — Альфонс
 1968 — Когда дождь и ветер стучат в окно — Пакрастынь
 1968 — Ребёнок — немец
 1968 — Утро долгого дня — Ян Крастас
 1968 — Шестое июля — Мартин Лацис
 1968 — Эксперимент доктора Абста — Глюк
 1970 — Риск — Марек
 1970 — Белая земля — Иоганн Риттер
  — Тростниковый лес — Степс
 1973 — Сойти на берег — Рейн
 1974 — Рождённая революцией (Серия 1: Трудная осень, Серия 5: Шесть дней) — Степан Петрович Сергеев (озвучил Павел Морозенко)
 1974 — Свет в конце тоннеля — Янис Крастыньш
 1974 — Сибирский дед — Строд
 1975 — Долгие вёрсты войны — фельдфебель Гросс
 1975 — Ключи от рая — Янис Крастыньш
 1976 — Мастер — Роберт
 1976 — По волчьему следу — чекист
 1977 — Быть лишним — Петакс
 1977 — Отблеск в воде — Маркалнс
 1978 — Отряд особого назначения — Вильгельм Штромм
 1979 — Время выбрало нас — Рихтер
 1979 — Отель «У погибшего альпиниста» — инспектор Петер Глебски
 1980 — Братья Рико — Марко Феличе
 1980 — От Буга до Вислы — Крейн
 1980 — Пожелай мне нелётной погоды — Стуканс
 1981 — На грани веков — староста
 1982 — Личная жизнь Деда Мороза — вахтёр
 1983 — Краткое наставление в любви — Вейш
 1987 — Стечение обстоятельств — сосед с собакой
 1988 — Государственная граница. (Фильм 7: «Соленый ветер») — генерал Грей
 1989 — Латыши?!
 1990 — Майя и Пайя — отец
 1990 — Семья Зитаров — эпизод
 1994 — Фигуры
 2000 — Страшное лето — Петерис

Примечания 

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Персоналии:Театр Дайлес
Похороненные на Лесном кладбище
Заслуженные артисты Латвийской ССР